Myxotheca is een monotypisch geslacht van schimmels behorend tot de familie Arthoniaceae. Het bevat alleen de soort Myxotheca hypocreoides

Arthoniaceae
Schimmelgeslacht